Martin Lopez ou Martin López peut désigner :
 Martín López-Vega (1975-), poète espagnol des Asturies ;
 Martin Lopez (1978-), batteur de rock suédois.